Абульфаз Исмаил оглы Бабаев (; род. 1947) — азербайджанский учёный, доктор технических наук (1991), профессор, глава муниципалитета города Сумгаит.

Биография 
Абульфаз Бабаев родился 20 сентября 1947 года в селе Гарабаглар Шарурского района Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР.

В 1972 году окончил химико-технологический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени М. Азизбекова, и по направлению начал работать на сумгаитском заводе «Синтезкаучук».
В 1983 году окончил Московский институт управления имени С. Орджоникидзе. С 1883 по 2005 год работал в производственном объединении «Синтезкаучук» главным инженером, директором сумгаитского завода «Этилен-Полиэтилен», вице-президентом государственной компании «Азеркимйа». В 2005 году избран главой муниципалитета города Сумгаит. 30 ноября 2006 года избран председателем Национальной ассоциации городских муниципалитетов Азербайджана.

Научная деятельность 
В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. В 1991 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук в НАНА. В 1994 году был избран член-корреспондентом, в 1996 действительным членом Международной инженерной академии. Является действительным членом Нью-йоркской академии наук, профессором кафедры «Технология органических соединений и промышленной экологии» Азербайджанской государственной нефтяной академии.

А. Бабаев — соавтор около 300 опубликованных научных работ, в том числе 100 изобретений.

Некоторые научные работы

Источники 
 Страница на сайте НАНА
 Сайт Муниципалитета города Сумгаит

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Главы муниципальных органов законодательной власти